Заво́лжское — село в Харабалинском районе Астраханской области, административный центр Заволжского сельсовета. Основано в начале XX века как калмыцкий посёлок Ики-Хошут

Население —

География 
Название села обусловлено его географическим местоположением, село находится на левобережье Волги, в пределах Волго-Ахтубинской поймы, на берегу реки Митинка, которая, ответвляясь от реки Ахтуба, сливается за селом Речное, что в 7 км от села Заволжское, с рекой Волгой.

Село расположено в 60 километрах к югу от районного центра — города Харабали. К селу Заволжское от федеральной трассы Астрахань — Ахтубинск — Волгоград проложена автодорога с асфальтовым покрытием протяжённостью 19 км. Через село проходит автомобильная трасса «Вольное — Замьяны» областного значения.

История 
Хотон Ики-Хошут () известен с конца XVIII века.

Осёдлое поселение Ики-Хошут возникает в начале XX века, когда калмыки Александровского улуса Калмыцкой степи Астраханской губернии начали переходить к оседлости. Согласно Памятной книжке Астраханской губернии на 1916/17 года в посёлке Ики-Хошут имелось 25 дворов, проживало 95 мужчин и 90 женщин.

В 1920 года посёлок в состав Александровского (Хошеутовского улуса) был включён в состав Калмыцкой автономной области (с 1935 года — Калмыцкая АССР).

28 декабря 1943 года калмыцкое население было депортировано. Посёлок был включён в состав Приволжского района Астраханской области и переименован в Актюбеевку (Актюбеевский сельсовет), а в 1944 году передан в состав Харабалинского района. Название Актюбеевка имеет тюркское происхождение и состоит из тюркских — ак — белый, тюбе — бугор и суффикса -евка. В мае 1944 года Актюбеевка была переименована в Заволжское (Заволжье, Заволжский сельсовет). Так же известно ещё одно название этого села: начиная с 1926 и до 1944—1946 года село называли ещё и как Ушаковка.

Калмыцкое население стало возвращаться после отмены ограничений по передвижению в 1956 году, однако в состав Калмыцкой автономии село возвращено не было.

Население 

Село многонационально. Из имеющегося населения численностью 1537 человек: казахов — 42,6 % (654 чел.), русских — 37,6 % (579 чел.), калмыков — 16,3 % (250 чел.), других национальностей (украинцы, чуваши, мордва, чеченцы, татары, азербайджанцы, армяне) — 5,5 % (54 чел.).

Известные уроженцы 
 Боровков, Юрий Михайлович (род. 1947) — советский и российский юрист

Примечания 

Населённые пункты Харабалинского района